

Geografia

Bulgaria 
 Trăn – comune (Pernik)

Svizzera 
 Tràn – nome romancio di Trans, ex comune ora frazione del comune di Domleschg nella regione Viamala (Canton Grigioni)

Persone 
 Vincent Tran Ngoc Thu (1918-2002) – presbitero vietnamita
 An Tran (1952) – giocatore di poker vietnamita naturalizzato statunitense
 Tranh-Van Tran-Nhut (1962) – scrittrice vietnamita naturalizzata francese
 Tran Anh Hung (1962) – regista e sceneggiatore francese
 Kim Tran-Nhut (1963) – scrittrice vietnamita naturalizzata francese
 Hai Ngoc Tran (1975) – calciatore norvegese
 J. C. Tran (1977) – giocatore di poker vietnamita naturalizzato statunitense

Pagine correlate 
 Trans
 Trần